Визитка:
 Визитка — обиходное название визитной карточки.
 Визитка (одежда) — разновидность мужского сюртука.